Torulus (l.mn. toruli) – wieloznaczny termin używany w anatomii owadów, zwłaszcza z rzędu błonkoskrzydłych.

 torulus – odsiebna część trzonka czułka oddzielona od reszty (radikuli) przewężeniem lub też synonim całego trzonka.
 torulus – cały skleryt otaczający jamkę czułkową () lub jego część zwana antenniferem.
 torulus – synonim jamki (panewki) czułkowej (), czyli panewki w której osadzona jest radicula czułka.

Przypisy 

Anatomia stawonogów